FR 1 bezeichnet
 einen Reisebus, siehe Renault FR1
 ein US-amerikanisches Jagdflugzeug, siehe Ryan FR-1
 einen französischen Satelliten, siehe FR 1 (Satellit)

FR01